Sezóna 1978/79 Poháru vítězů pohárů byla 19. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým FC Barcelona.

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1978-79 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v roce 1978
Fotbal v roce 1979